William Bentinck (2. książę Portland) (1709–1762)
 William Bentinck (4. książę Portland) (1768-1854)– brytyjski arystokrata i polityk, członek stronnictwa torysów
 William Bentinck (1774-1839) – angielski lord, generalny gubernator Indii